Прокушев — фамилия; имеет женскую форму Прокушева.
 Прокушев, Иван Устинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, полковник.
 Прокушев, Юрий Львович (1920—2004) — литературовед, литературный критик, писатель, издатель, популяризатор наследия Сергея Есенина.

Ссылки 
 Прокушево — деревня в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.